Сојакваутла има више значења:

 Сојакваутла (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сојакваутла (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику